

Patronyme 
Poussier est un nom de famille français ; il est surtout localisé en Normandie, principalement dans le département de l'Orne. Il est notamment porté par : 

 Dominique Poussier, ancienne directrice des programmes jeunesses sur TF1 ; 
 Joseph Poussier (1781–1821), architecte français ; 
 Marion Poussier (née en 1980), photographe française ; 
 Olivier Poussier (né en 1964), sommelier français.

Énergies fossiles 
 Le poussier est un ensemble de fines particules de poussières de carbone hautement inflammables, présent durant l'exploitation des mines de charbon.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand